Сан-Кугат-дель-Валье́с ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 48,32 км². Население — 81745 человек (на 2010 год).

Историческое название  муниципалитета "Сан-Кугат" имеет свой источник после возникновения в VII веке в Каталонии широкого почитания святого Кукуфаса.

В главном городе муниципалитета, Сан-Кугате, находится исторический епископский монастырь, откуда начинается один из пеших маршрутов паломничества на Монтсеррат и другие горные монастыри Каталонии. Собор монастыря славится красивейшей 8-миметровой витражной розой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны